

Geografia

Svizzera 
 Suhr – comune nel distretto di Aarau (Canton Argovia)

Persone 
 Kirsten Suhr-Hansen (fl. 1948) – schermitrice danese
 Marc Suhr (1969) – cestista tedesco
 Jennifer Suhr (1982) – atleta statunitense